Marjan Mrmić (Sisak, 6 de maio de 1965) é um ex-futebolista profissional croata, goleiro, retirado.

Carreira 
Marjan Mrmić integrou a Seleção Croata de Futebol na Eurocopa de 1996.

Títulos 
Seleção Croata
 Copa do Mundo de 1998: 3º Lugar

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Croácia
Goleiros da Croácia
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Jogadores da Seleção Croata de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 1996